Le mot confort peut aussi désigner :
 Confort, l'état de bien-être
 Confort, une commune française de 449 habitants, située dans l'Ain
Voir aussi : Démographie de Confort (Ain)
 Confort-Meilars, une commune française du Finistère
« Le Confort »,  surnom du Confort Moderne, une des plus importantes salles de spectacle, de concert et d'exposition de Poitiers.

Voir aussi